Gennaro ist ein spanischer männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist die spanische Form von Januarius, der ebenso wie der Monatsname Januar vom römischen Gott Janus abgeleitet ist, dem Gott des Anfangs und des Endes.

Gedenktage und Namenspatrone 
 19. September, Januarius von Neapel
 13. Oktober, Januarius von Córdoba

Namensträger

Vorname 
 Genaro Alamilla Arteaga (1914–2004), mexikanischer Bischof
 Genaro Bermúdez (* 1950), mexikanischer Fußballspieler
 Genaro Codina (1852–1901), mexikanischer Komponist
 Genaro Estrada Félix (1887–1937), mexikanischer Historiker und Botschafter
 Genaro Fernández MacGregor (1883–1959), mexikanischer Jurist sowie ehemaliger Rektor der UNAM
 Genaro Léon (* 1960), mexikanischer Profiboxer
 Genaro García Luna (* 1968), mexikanischer Politiker
 Genaro Magsaysay (1924–1978), philippinischer Rechtsanwalt und Politiker

Familienname 
 Bruno De Genaro (* 2003), argentinischer Hürdenläufer
 Cándido Genaro Rubiolo (1920–2004), argentinischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Frankie Genaro (1901–1966), US-amerikanischer Boxer
 Tony Genaro (1941/42–2014), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch 
 Gennaro

Männlicher Vorname
Familienname